Vilhelm av Hessen kan syfta på bland andra:

 Vilhelm I, lantgreve av Hessen (1466–1515), tysk furste
 Vilhelm II, lantgreve av Hessen (1469–1509), tysk furste
 Vilhelm III, lantgreve av Hessen (1471–1500), tysk furste
 Vilhelm IV av Hessen-Kassel (1532–1592), tysk furste
 Vilhelm V av Hessen-Kassel (1602–1637), tysk furste
 Vilhelm VI av Hessen-Kassel (1629–1663), tysk furste
 Vilhelm VII av Hessen-Kassel (1651–1670), tysk furste
 Vilhelm VIII av Hessen-Kassel (1682–1760), tysk furste
 Vilhelm I av Hessen (1743–1821), tysk furste
 Vilhelm II av Hessen (1777–1847), tysk furste
 Vilhelm av Hessen (1787–1867), tysk prins